Нановица може да се отнася за:
 Нановица (Област Кърджали), село в Област Кърджали;
 Нановица (Област Ловеч), историческо село в България, закрито на 24 февруари 2007 г.